Гуарда:
 Гуарда — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.
 Гуарда — округ в восточной Португалии.
 Гуарда — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

См. также 
 Гуарда-Венета — коммуна в Италии.
 Гуарда-Мор — муниципалитет в Бразилии.